Лига наций УЕФА 2020/2021 годов () — второй розыгрыш турнира среди сборных Европы, проводится под руководством УЕФА. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе.

Розыгрыш Лиги наций 2020/2021 годов связан с отборочным циклом к чемпионату мира 2022 года, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Жеребьёвка прошла 3 марта 2020 года в Амстердаме.

Расписание 
Ниже приведен график проведения Лиги наций

Команды 

В соревновании примут участие все 55 сборных УЕФА. Уже после завершения первого розыгрыша (2019/20) УЕФА было принято решение о вводе нового формата Лиги Наций с сезона 2020/2021 годов. Лиги A, B и C стали включать в себя по 16 команд, Лига D — 7 команд. Перераспределение по лигам было произведено на основании общего рейтинга в Лиге наций 2018/2019. Таким образом, увеличение Лиги А с 12 до 16 команд произошло за счёт оставления в данной лиге четырёх сборных: Германии, Исландии, Польши и Хорватии, которые заняли в предыдущем розыгрыше последние 3-е места в группах Лиги A и в соответствии с прежним положением должны были вылететь в Лигу B.

Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды).
Жеребьевка групповой стадии прошла также 3 марта 2020 года.

  Команды, повышенные по итогам Лиги наций УЕФА 2018/2019
  Команды, понижение которых было отменено после смены формата
 * Команды, повышенные после смены формата

Лига A

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4 

* Матч отменён. Техническая победа Швейцарии. Сборная Украины после очередных положительных тестов на COVID-19 была отправлена на карантин.

Финальная часть

Сетка

Полуфиналы 
3 декабря 2020 года в результате жеребьёвки определились пары и расписание матчей финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в октябре в Италии.

Матч за третье место

Финал

Лига B

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Лига C

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф за право продолжить участие в лиге C 
Плей-офф (домашняя и выездная игра) проводится среди команд, занявших четвёртое место в группе. Победители сохраняют участие в Лиге С, проигравшие начнут следующий сезон в Лиге D.

Лига D 

В лиге D будут участвуют 7 стран

Группа 1 
Фарерские острова

Мальта

Латвия

Андорра

Группа 2 
Гибралтар

Лихтенштейн

Сан-Марино

Общий рейтинг 
Рейтинг победителей групп Лиги наций 2020/2021 для определения двух путевок в стыковые игры отбора на ЧМ-2022.

* Примечание. В группе D1 — не учитываются игры со сборной, занявшей 4-е место.

Команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:
 а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;
 б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);
 в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА — Лига наций УЕФА
 Всё о Лиге наций УЕФА

Сезоны Лиги наций УЕФА